A14, A.14 или A-14 могут значить:

Компьютерные устройства 
 Apple A14 — 64-битный микропроцессор компании Apple выпущенный в 2020 году.

Медицинские продукты 
 АТХ код A14 — анаболические средства для системного применения.

Дороги 
 A14 — автомагистраль во Франции.